Grammateus (griechisch  „Schreiber“) bezeichnet:

 historisch den Beruf des Schreibers
 als Latinisierung den Familiennamen „Schreiber“, siehe Schreiber (Familienname)
 Henricus Grammateus (1492–1525), deutscher Mathematiker und Astronom, siehe Heinrich Schreiber (Mathematiker)
 bei US-amerikanischen Fraternities und Sororities den Sekretär der Verbindung